Антон — мужское имя (см. также ).

Известные по имени 
 Антон — король саксонский.
 Антон Австрийский — австрийский эрцгерцог из Тосканской ветви династии Габсбургов.
 Антон Виктор, эрцгерцог Австрийский — австрийский эрцгерцог.
 Антон Гюнтер — граф Ольденбурга с 1603 года и Дельменхорста с 1647 года.

Фамилия 
 Антон, Аурел (1928—2015) — румынский шахматист.
 Антон, Вальдемар (род. 1996) — немецкий футболист.
 Антон, Виктор Яковлевич (1923 —2008) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Антон, Игор (род. 1983) — испанский шоссейный велогонщик.
 Антон, Карл Готлиб фон (1751—1818) — немецкий учёный-славист, историк, юрист и политик.
 Антон, Овидиу (род. 1983) — румынский певец и автор песен.
 Антон, Паул (род. 1991) — румынский футболист.
 Антон, Фридрих Макс — немецкий дирижёр и композитор.

Составные фамилии 
 Антон Гихарро, Давид (род. 1995) — испанский шахматист.

Топоним 
 Антон — деревня в Республике Коми.
 Антон — колония поволжских немцев.
 Антон — община в Болгарии.
 Антон — село в Болгарии.
 Антон — коммуна во Франции.

Прочее 
 Антон — 512-процессорный суперкомпьютер, назван в честь пионера микробиологии Антони ван Левенгука.
 «Антон» — кодовое название стратегической военной операции нацистской Германии по оккупации южной территории Франции.
 «Антон» (Anton) — в германской армии жаргонное название образцов военной техники, имеющих в индексе букву А: истребителя FW-190A, полевой радиостанции Torn.Fu.a и т. п.

См. также 
 Антон Перезимник — день народного календаря славян.
 Антон тут рядом — российский документальный фильм 2012 года, режиссёрский дебют киноведа Любови Аркус.